ДПК, дПК — аббревиатура кириллицей:
 Двенадцатиперстная кишка человека
 Демократическая партия Косово
 Демократическая партия Курдистана
 Древесно-полимерный композит
 дПК — сокращение действительного наименование формирования типа дивизия противолодочных кораблей.